Corcovado signifie « bossu » en espagnol et en portugais. En terre hispanophone ou lusophone ce nom a été donné à divers reliefs et toponymes.

Sciences et techniques 
  est un genre d'insectes coléoptères appartenant à la famille des longicornes (sous-famille des Lamiinae).

Culture et société

Œuvres 

 Corcovado, une chanson d'Antônio Carlos Jobim qui évoque le Corcovado de Rio de Janeiro ;
 El Corcovado, une œuvre littéraire de l'écrivain mexicain , parue en 1924.

Transports 
 Le  est une ligne de chemin de fer de Rio de Janeiro, qui relie Cosme Velho au sommet du Corcovado, à une altitude de .

Toponyme

Argentine 
 Corcovado, une petite ville de la province de Chubut ;
 , un village du département de Calamuchita (province de Córdoba) ;
 le río Corcovado (ou río Carrenleufú), un fleuve de Patagonie qui termine son parcours au Chili (où il prend le nom de río Palena) ;

Brésil 
 le Corcovado, un promontoire qui domine la ville de Rio de Janeiro, célèbre pour la statue du Christ Rédempteur qui se dresse à son sommet ;

Chili 
 le Corcovado, un volcan du sud du pays ;
 Le parc national Corcovado, dans la région des Lacs  ;
 Le golfe de Corcovado, entre l'île de Chiloé et le continent ;

Costa Rica 
 Le parc national Corcovado, sur la péninsule d'Osa ;

Pérou 
 L', dans la région de La Libertad.

Notes et références

Notes

Références